Águia Branca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Águia Branca (ort), Espírito Santo, 
 Águia Branca (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar